Flying Cloud peut désigner :
 Flying Cloud, navire de charge, grand-voilier et clipper en bois gréé en trois-mâts barque ;
 Flying Cloud, goélette à trois mâts construite en 1935 pour la Compagnie française des phosphates de l’Océanie.